Джинджифилът (Zingiber) е род растения от семейство Джинджифилови (Zingiberaceae).

Таксонът е описан за пръв път от Филип Милър през 1754 година.

Видове

Бележки 

Джинджифилови